Ledererbach ist ein Gewässername:

 Ledererbach (Chamb), linker Zufluss des Chambs bei Grasmannsdorf, Stadt Furth im Wald, Landkreis Cham, Bayern
 Ledererbach (Drauchenbach), linker Zufluss des Drauchenbachs bei Hummersdorf, Gemeinde Bad Radkersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Ledererbach (Herderbach), rechter Zufluss des Herderbachs (zum Hammersbach, zur Rott, zum Inn bei Rott am Inn) in Rosenheim, Landkreis Rosenheim, Bayern; Teilungsarm des Mangfallkanals
 Ledererbach (Lafnitz), linker Zufluss der Lafnitz bei Mönichwald, Gemeinde Waldbach-Mönichwald, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Ledererbach (Möll), rechter Zufluss vom Kugelkopf der Möll vor Winklern, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

Siehe auch:
 Lederbach